Harajuku Lovers Tour — первый сольный концертный тур американской певицы Гвен Стефани в поддержку её дебютного студийного альбома Love. Angel. Music. Baby. (2004).

Harajuku Lovers Tour состоял только из одной части, охватывающей трёхмесячный ряд концертов, которые певица дала на всей территории Соединённых Штатов и Канады. Во время тура Стефани сопровождали хип-хоп группа The Black Eyed Peas, рэперша M.I.A. и певица Сиара, которые выступали у неё на разогреве. Тур произвёл различное впечатление у современных критиков, которые хвалили вокал Стефани, но критиковали другие аспекты шоу, такие как его музыкальный материал. Согласно журналу Billboard, тур собрал $22 млн за 37 концертов (на 20 концертов из них билеты были полностью распроданы). Видеоальбом под названием Harajuku Lovers Live был выпущен в формате DVD в сочетании с её вторым студийным альбомом The Sweet Escape (2006).

Разогрев 
 The Black Eyed Peas (16 октября - 14 ноября)
 M.I.A. (16 ноября - 1 декабря)
 Сиара (3 декабря - 21 декабря)

Сет-лист

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Гвен Стефани